Lagurus é um gênero homônimo, podendo se referir a:

 Lagurus L. - um gênero de planta da família Poaceae;
 Lagurus Gloger, 1841 - um gênero de roedor da família Cricetidae.

Desambiguações de gêneros biológicos